Соревнования по вольной борьбе в категории до 52 кг были частью программы летних Олимпийских игр 1976 года в Монреале.

Медалисты

Определение победителей 
Определение победителей происходило по системе штрафных очков. Борец, набравший 6 и более штрафных очков, выбывал из соревнований. Когда оставалось два или три участника для определения распределения медалей между ними проводился специальный финальный тур.

Штрафные очки 
 0 — чистая победа, снятие соперника за пассивность или из-за травмы;
 0,5 — победа за явным преимуществом;
 1 — победа по очкам;
 2 — ничья;
 2,5 — ничья, пассивность;
 3 — поражение по очкам;
 3,5 — поражение за явным преимуществом соперника;
 4 — чистое поражение, снятие за пассивность или из-за травмы.

Легенда 
 DNA — участник не явился;
 TPP — общее количество штрафных очков;
 MPP — количество штрафных очков за схватку;
 TF — чистая победа;
 IN — соперник снят из-за травмы;
 DQ — дисквалификация за пассивность;
 D1 — дисквалификация за пассивность, победитель также был пассивен;
 D2 — дисквалификация за пассивность обоих соперников.

Ход соревнований

Круг 1

Круг 2

Круг 3

Круг 4

Круг 5

Финал 
Результаты предварительных схваток учитывались в финале.

Распределение мест

Ссылки 
 Официальный отчёт